Ни́ко Хо́винен (; 16 марта 1988, Хельсинки, Финляндия) — финский хоккеист, вратарь немецкого клуба «Изерлон Рустерс». Чемпион мира 2011 года в составе сборной Финляндии. Брат хоккеистов Рами Ховинена (род. 1985) и Миро Ховинена (род. 1992).

Карьера 
В сезоне 2005/2006 он провёл один матч в форме «Йокерита» на скамейке запасных, но на льду так и не появился. Полноценный дебют во взрослом хоккее пришёлся на 23 ноября 2006 г. — Нико сыграл полный матч в чемпионате СМ-Лиги против «СайПы», пропустил четыре гола и вновь был отправлен в молодёжную команду.

Летом 2006 года Ховинена на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 132-м номером выбрал клуб «Миннесота Уайлд».

Сезон 2007/2008 Нико провёл за спиной более опытных голкиперов Юсси Маркканена и Йони Пуурулы, сыграл лишь в 4 матчах регулярного чемпионата и в межсезонье решил сменить клуб. Начиная с 2008 г. он выступает за «Пеликанз», и если в первые два года Ховинен играл не так много (21 и 18 матч соответственно), то в 2010/2011 он стал безоговорочным первым номером своей команды, сыграл 49 матчей с неплохим процентом отраженных бросков и, как следствие, был приглашен в национальную сборную Финляндии на чемпионат мира в Словакии, где не сыграл и минуты, однако наравне с остальными членами сборной получил золотую медаль чемпиона мира.

17 мая 2011 г. Нико подписал двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», однако по договоренности с руководством клуба сезон 2011/2012 он проведёт в составе «Пеликанз».

С мая 2013 года игрок клуба КХЛ «Металлург» (Новокузнецк).

с 22 ноября 2013 года игрок клуба КХЛ «Адмирал» (Владивосток).

Статистика

Клубная карьера 

 a В «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Плей-аут.
 b В «Плей-офф» учитывается статистика игрока совместно с Квалификационным турниром.

Международные соревнования

Достижения

Командные 
SM-liiga

Швеция

Международные

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки ХК «Пеликанз»
Игроки ХК «Пелиитат»
Игроки «Трентон Тайтанс»
Игроки «Оклахома-Сити Баронс»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ХК «Лулео»
Игроки ХК «Мальмё Редхокс»
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки ХК «Медвешчак»
Игроки ХК КалПа
Игроки ХК КооКоо
Игроки ХК «Лозанна»
Игроки ХК «Изерлон Рустерс»
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Миннесота Уайлд»